Краснополя́нский — опустевшее село в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области, входит в Гаврилово-Посадское городское поселение.

История 
В 1981 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР посёлок кирпичного завода переименован в Краснополянский.

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года в посёлке Краснополянский Бородинского сельсовета проживали 11 человек, преобладающие национальности — русские (45%), чуваши (55%).

Примечания 

Населённые пункты Гаврилово-Посадского района